Ратц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ратц, Эдмунд (1933—2017) — доктор теологии, в 2005—2009 годах был архиепископом Евангелическо-Лютеранской Церкви в России и других государствах.
 Ратц, Эммануил Генрихович (1906 — ?) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.